Channing steht für:

 Channing (Vorname)

Channing ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Channing (Colorado)
 Channing (Michigan)
 Channing (Hartley County, Texas)
 Channing (Moore County, Texas)

Channing ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Channing (* 1948), südafrikanischer Herpetologe und Hochschullehrer 
 Brian Channing (* 1943), deutscher Schriftsteller 
 Carol Channing (1921–2019), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Chad Channing (* 1967), US-amerikanischer Musiker
 Edward Channing (1856–1931), US-amerikanischer Historiker und Hochschullehrer
 Simon Channing-Williams (1945–2009), britischer Filmproduzent
 Stockard Channing (* 1944), US-amerikanische Schauspielerin